

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА 2012/13

Групповой этап

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Валенсия» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Валенсия